Прањци су насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 326 становника.

Демографија 
У насељу Прањци живи 262 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 34,4 година (33,0 код мушкараца и 36,1 код жена). У насељу има 94 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,83.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији